Lissy, Lissi, Lissie, Lizzy, Lizzi und Lizzie sind Kurzformen der Vornamen Elisabeth, Larissa und Melissa; → siehe Lissy (Vorname)

Lissy / Lizzie steht für
 Lissy (Seine-et-Marne), französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne 
 Lissy (Film) – DDR, 1957
 Lissy (Zeitschrift), Pferdezeitschrift für Mädchen als Zielgruppe
 Lizzie (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lizzie (Maskottchen), Maskottchen der Sommer-Paralympics 2000 in Sydney
 Lizzie (1957), ein US-amerikanischer Spielfilm von 1957
 Lizzie, Originaltitel von Lizzie Borden – Mord aus Verzweiflung, US-amerikanischer Spielfilm von 2018

Lissy ist der Familienname folgender Personen:
 Raimund Lissy (* 1966), österreichischer Violinist und Mitglied der Wiener Philharmoniker

Siehe auch:
 Lisi
 Lisy
 Lissi und der wilde Kaiser, deutscher Animationsfilm
 Lizzie McGuire, amerikanische Sitcom
 Lizzie McGuire Movie, der Originaltitel des US-amerikanischen Films Popstar auf Umwegen aus dem Jahr 2003
 Tin Lizzie, umgangssprachliche Bezeichnung für das Ford Modell T
 Thin Lizzy, eine irische Rockband